Mieren, een groep van vliesvleugelige insecten
Mier (Zuid-Afrika), een gemeente in de provincie Noord-Kaap in Zuid-Afrika
 Mier (stad), een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gelijknamige gemeente in Zuid-Afrika
Miers, gemeente in Frankrijk
Mierenleeuw, netvleugelig insect
Mier-leeuw, mythisch dier.

Mier als achternaam
Ignacio de la Torre y Mier, Mexicaans politicus
Servando Teresa de Mier, Mexicaans priester
Truus de Mier, personage uit de Fabeltjeskrant.